

Musica 
 Rockets – gruppo musicale francese
 Rockets – nome originario dei Crazy Horse, gruppo musicale canadese
 Rockets – album dell'omonimo gruppo musicale francese del 1976
 Rockets – album di Daniel Lanois del 2004

Sport 
 Houston Rockets – squadra di pallacanestro statunitense

Pagine correlate 
 Rocket
 The Rockets